Kutambaru (Lawe Bulan), een plaats in Indonesië
Kutambaru (Kutambaru), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing